Sapy peut désigner :

Lieux 
en Pologne :

 Sapy, village de la voïvodie de Łódź
 Sapy, village de la voïvodie de Mazovie
 Sapy, village du powiat d'Elbląg, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Sapy, village du powiat d'Iława, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie